Black Sails, série de televisão norte-americana
 Black Sails in the Sunset, álbum da banda AFI
 Black Sails at Midnight, álbum da banda Alestorm

Desambiguação